Ико́нников-Га́лицкий — двойная фамилия.

Известные носители 
 Иконников-Галицкий, Анджей Анджеевич (род. 1961) — советский и российский поэт и публицист
 Иконников-Галицкий, Николай Петрович (1892—1942) — советский ботаник.
 Иконников-Галицкий, Пётр Сергеевич (1851—1915) — член IV Государственной думы от Саратовской губернии.

См. также 
 Иконников
 Галицкий